Con José Safont puedes referirte a:

José Safont Casarramona (¿? - 1841), financiero y empresario español.
José Safont Lluch (1803-1861), financiero y empresario español, hijo del anterior.